

Patronyme

 François Joseph Noizet (1792-1885), général de division et homme de lettres français ;
 Jean-François Gaspard Noizet de Saint-Paul (1749-1837), général de brigade et député français de la Révolution et de l'Empire.

Homonymie de patronyme